Мюррей Барон (,  1 червня 1967, Прінс-Джордж) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 167-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Сент-Луїс Блюз», «Монреаль Канадієнс», «Фінікс Койотс» та «Ванкувер Канакс».

Загалом провів 1061 матч в НХЛ, включаючи 73 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська кар'єра 
У 2011 році працював в одному із клубів Міжнародної юніорської ліги.

Статистика

Посилання
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Канадські хокейні тренери
Уродженці Принс-Джорджа (Британська Колумбія)